Аймак —  название территориально-административной единицы первого уровня в Монголии.

Описание  
Согласно Конституции Монголии Монголия делится на 21 аймак () и столицу Улан-Батор. Каждый аймак делится на единицы, часто интерпретируемые как районы — сомоны (). Каждый сомон состоит из административного центра, населенных пунктов и баг (бригад).

(При нажатии на изображение или название какого-либо аймака будет осуществлён переход на соответствующую статью.)
Аймак — название территориально-административной единицы первого уровня в Монголии.
 Столица Монголии — Улан-Батор.
 Отдельные области — Дархан-Уул, Говь-Сумбэр, Орхон (аймак).
 Центральная Монголия — Туве, Уверхангай, Архангай
 Северная Монголия — Хувсгел, Булган (аймак), Сэлэнгэ
 Восточная Монголия — Хэнтий, Дорнод, Сухэ-Батор (аймак).
 Западная Монголия — Баян-Улгий, Ховд (аймак), Увс, Завхан.
 Гоби — Дундговь, Умнеговь, Дорноговь, Баянхонгор (аймак), Говь-Алтай.

Аймаки Монголии

Примечания